Birkenbühl ist der Ortsname von

 Birkenbühl (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Birkenbühl (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern
 Birkenbühl (Thierstein), Ortsteil des Marktes Thierstein, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Siehe auch:
 Birkenbihl